Long Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Long Lake (Illinois)
Long Lake (Minnesota)
Long Lake (South Dakota)